

Grand maître 
 Joubert de Syrie, (v. 1110-1177), grand maître de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Patronyme 

 Laurent Joubert (1529-1583), savant et médecin français ;
 Nicolas Joubert d'Angoulevent, fou de Henri IV ;
 Pierre Joubert (1664-1732), viticulteur huguenot sud-africain ;
 Pierre Joseph Joubert de La Salette (1743-1833), général de brigade, poète, musicologue et musicographe français ;
 Jean François Joubert de la Bastide (?-1727), marquis de Châteaumorand, lieutenant-général ;  
 Léonard Joubert du Collet (), maire de Nantes de 1762 à 1766 ;
 Joseph Joubert (1754-1824), moraliste et essayiste français ;
 Louis Joubert (1762-1812), homme politique français et député ;
 Barthélemy Catherine Joubert (1769-1799), général français ;
 Joseph Antoine René Joubert (1772-1843), général français ;
 Ferdinand Joubert (1810-1884), photographe et graveur français ;
 Léon Joubert (1814-1885), homme politique français ;
 Edmond Joubert (1831-1895), financier français ;
 Petrus Jacobus Joubert (1837-1900), général boer ;
 Ludovic Joubert (1842-1927), explorateur et missionnaire français ;
 Léon Joubert (1845-1901), homme politique français ;
 Léon Joubert (1851-1928), artiste peintre de l'École de Barbizon ;
 Charles Joubert (1875-1947), vice-amiral et écrivain français ;
 Eugénie Joubert (1876-1904), religieuse française ;
 Fritz Joubert Duquesne (1877-1956), espion allemand ;
 Joseph Joubert (1878-1963), organiste français ;
 Abbé Joseph Joubert (1878-1963), prêtre, organiste français ;
 Jean Joubert des Ouches (1892-1979), général français ;
 Auguste Joubert (1903-1988), député du Doubs puis président du Conseil général ;
 Pierre Joubert (1910-2002), illustrateur français ;
 Elsa Joubert (1922-2020), romancière sud-africaine ;
 Gideon Joubert (1923-2010), écrivain et journaliste sud-africain ;
 John Joubert (1927-2019), compositeur britannique ;
 Jean Joubert (1928-2015), poète français ;
 Roger Joubert (1929-2010), pianiste, compositeur, humoriste et comédien québécois ;
 Sylvain Joubert (1944-2000), acteur français ;
 Micheline Joubert (1945-), patineuse française ;
 Bernard Joubert (1946-), peintre français ; 
 Dominique Joubert (1947-2004), poète français ;
 Bruno Joubert (1950-), diplomate français ;
 Laurent Marie Joubert (1952-), artiste contemporain français ;
 Bernard Joubert (1961-), écrivain, journaliste et éditeur français ;
 Anne Joubert (1962-), haute fonctionnaire, journaliste et militante politique française ;
 John Joubert (1963-1996), tueur en série américain ;
 André Joubert (1964-), joueur de rugby sud-africain ;
 Julien Joubert (1973-) compositeur français ;
 Craig Joubert (1977-), arbitre de rugby sud-africain ;
 Thomas Joubert (1977-), journaliste, animateur de radio et de télévision français ;
 Jonathan Joubert (1979-), footballeur franco-luxembourgeois ;
 Marius Joubert (1979-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Anthony Joubert, (1982-), humoriste français ;
 François Joubert-Caillet (1982-), musicien français ;
 Terence Joubert (1982-), escrimeur français ;
 Brian Joubert (1984-), patineur français ;
 Thomas Joubert (1990-), matador français ;
 Édouard Joubert (1907-1991), chanoine, historien, journaliste français.

Pseudonyme 

 Jacqueline Joubert, pseudonyme de Jacqueline Annette Édith Pierre (1921-2005), productrice , speakerine, présentatrice de télévision et actrice française.
 The Joubert Singers, interprètes notamment de Stand on the Word.

Prénom

Toponyme 

 Joubert's Pass, col de montagne en Afrique du Sud ;
 Joubert's Pass, col de montagne de Namibie ;
 Forme Joubert, forme de radoub située dans le port de Saint-Nazaire ;
 Fort Joubert, fort à Saint-Vincent-les-Forts, dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 Pont Joubert, pont médiéval à Poitiers.

Titre 

 Mademoiselle Joubert (2005-2008), série télévisée française.

Autres 
 Syndrome de Joubert, maladie génétique ;
 Groupe Joubert, groupe industriel français ; 
 Famille Joubert-Bonnaire, lignée d'industriels et d'hommes politiques angevins ;
 Laroche-Joubert, famille française.
 
Patronyme français